Nova Kapela, općina u Brodsko-posavskoj županiji
 Nova Kapela (Dubrava), mjesto u općini Dubrava u Zagrebačkoj županiji